Episodi di Nikita – episodi della serie televisiva del 1997
 Episodi di Nikita – episodi della serie televisiva del 2010